A Equipe de Taipé Chinês de Copa Davis representa Taipé Chinês na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Chinese Taipei Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Taipé Chinês)

Taipe Chines